Lachaise steht für

 Lachaise ist eine französische Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine.
 Père Lachaise, der größte Friedhof von Paris
 Père Lachaise (Métro Paris), unterirdische Station der Pariser Métro
 Quartier du Père-Lachaise, ein Pariser Stadtviertel
 Avenue du Père Lachaise, eine Avenue in Paris

Lachaise ist der Name folgender Personen
 Daniel Lachaise (1947–2006), französischer Evolutionsbiologe und Entomologe
 François d’Aix de Lachaise (1624–1709), Jesuit
 Gaston Lachaise (1882–1935), französisch-US-amerikanischer Bildhauer

Siehe auch:
 La Chaise
 La Chaize
 Le Père-Lachaise wird ein Westwind in Paris genannt.